Toponímia:
 Myrtle (Minnesota)
 Myrtle (Mississipí)
 Myrtle Beach, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud.
 Myrtle Creek, població dels Estats Units a l'estat d'Oregon.
 Myrtle Grove (Carolina del Nord)
 Myrtle Grove (Florida), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Myrtle Point, població dels Estats Units a l'estat d'Oregon.
 North Myrtle Beach, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud.
 Ficció
 Moaning Myrtle, personatge de la sèrie de novel·les Harry Potter.